Willie Brown peut désigner :
 Willie Brown (1934-), maire de San Francisco, 1996–2004, Speaker de l'assemblée de Californie, 1980–1995 ;
 Willie Brown (1940-), joueur de football américain ;
 Willie Brown (1900-1952), chanteur et guitariste de Delta blues ;
 Willie Brown (1900-?), footballeur écossais ;
 Willie Brown (1950-), footballeur écossais ;
 Willie Brown (1974-), footballeur ghanéen ;
 Willie Brown, joueur de rugby league ;
 Willie Brown, victime des émeutes raciales de Omaha ;
 Willie Brown, styliste de mode britannique.